Россоли́мо — фамилия греческого происхождения. Известные носители:

 Россолимо, Григорий Иванович (1860—1928) — русский невропатолог и дефектолог.
 Россолимо, Леонид Леонидович (1894—1977) — советский лимнолог, доктор географических наук, профессор, старший научный сотрудник Института географии АН СССР.
 Россолимо, Николас (1910—1975) — шахматист, гроссмейстер (1953).
 Россолимо, Ольга Леонидовна (1928—2015) — директор Зоологического музея МГУ (в 1970—2009); дочь Л. Л. Россолимо.

См. также 
 Рефлекс Россолимо
 Улица Россолимо (Москва)